Arshile Gorky – pittore armeno naturalizzato statunitense
 2768 Gorky – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Gorki
 Gor'kij
 Gorky Park